ODIS steht für:

 Offboard Diagnostic Information System, Diagnosesystem des Volkswagenkonzerns

Ødis steht für:
 Ødis (Kolding), Ort in der Kolding Kommune, Südjütland, Dänemark
 Ødis-Bramdrup, Ort in der Kolding Kommune, Südjütland, Dänemark
 Ødis Sogn, Kirchspiel in der Kolding Kommune, Dänemark

Abkürzung